Lenka Kotková rozená Šarounová (* 26. července 1973 Dobřichovice) je česká astronomka, objevitelka množství planetek.

Činnost 
Lenka Kotková vystudovala meteorologii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Již během svého studia spolupracovala s Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově, kde se zabývala fotometrií proměnných hvězd a pozorováním blízkozemních planetek. Od roku 1996 je zde zaměstnaná. Během svého působení v oddělení meziplanetární hmoty identifikovala spolu s Petrem Pravcem, Markem Wolfem a Petrem Kušnirákem velkou část tehdy známých binárních planetek. V téže době objevila či spoluobjevila více než sto planetek převážně z hlavního pásu. V roce 1999 objevila planetku s katalogovým číslem (60001), kterou nazvala po své dceři – Adélka. (7897) Bohuška objevená v roce 1995 je nazvána po její matce a (60008) Jarda po synovi Lenky Kotkové.

V letech 2003–2016 pracovala Lenka Kotková ve stelárním oddělení jako pozorovatelka na dvoumetrovém ondřejovském dalekohledu, pak se vrátila na oddělení meziplanetární hmoty, kde se zabývá daty z Evropské bolidové sítě. Věnuje se zpracování a analýze dat, vývoji databází, spektroskopickým a fotometrickým pozorováním, ale v poslední době především rodině, hudbě (hra na kontrabas) a orientačnímu běhu.

Ocenění 
V roce 2000 obdržela Cenu Zdeňka Kvíze za významnou činnost v oboru výzkumu proměnných hvězd.

Po Lence Kotkové je pojmenovaná planetka (10390) Lenka, kterou objevili její kolegové Petr Pravec a Marek Wolf.

Objevené planetky

Externí odkazy 
 

Čeští astronomové
Objevitelé planetek
Astronomové 20. století
Astronomové 21. století
Lidé Ondřejovské hvězdárny
Lidé Akademie věd České republiky
Absolventi Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Narození v roce 1973
Narození 26. července
Narození v Dobřichovicích
Ženy
Žijící lidé